De Geuzentempel, een protestants kerkgebouw te Roeselare
Kasteel Geuzentempel, een kasteel bij Alken